A 2010-es U17-es női labdarúgó Eb első selejtező fordulója. A 40 benevező válogatottat 10 darab 4-es csoportba osztották. A csoportok győztesei, illetve a hat legjobb második (összesen 16 csapat) jut tovább a második selejtező fordulóba.

A mérkőzéseket 2009. szeptember 4. és október 29. között rendezik.

Résztvevők 

A sorsolást 2008. november 18-án tartották Nyonban. Az UEFA a korábbi U17-es Eb-k és azok selejtezőin nyújtott teljesítmény alapján rangsorba állította a válogatottakat. Az 1-20. helyezettek kerültek az egyik, míg 21-40. helyezettek a másik kalapba. A négyes csoportokat úgy alakították ki, hogy a kiemeltek kalapjából, és a nem kiemeltekéből is 2-2 csapatot húztak egy csoportba.

Kiemelés 

 Kiemelt válogatott
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
   7. 
   8. 
   9. 
 10. 

  
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 16. 
 17. 
 18. 
 19. 
 20. 

 Nem kiemelt válogatott
 21. 
 22. 
 23. 
 24. 
 25. 
 26. 
 27. 
 28. 
 29. 
 30. 

  
 31. 
 32. 
 33. 
 34. 
 35. 
 36. 
 37. 
 38. 
 39. 
 40.

Mérkőzések

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

9. csoport

10. csoport

Csoportmásodikok 
A csoportgyőztesek mellett a 10 csoport 6 legjobb második helyezettje is továbbjut a következő fordulóba. A csoportok negyedik helyezettjei ellen elért eredményeket nem veszik figyelembe.

Külső hivatkozások 

A torna honlapja

A csapatok kiemelési sorrendje

Az első selejtező forduló sorsolása

U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokságok
U17